Joazaf (imię) – imię męskie
 Joazaf (Bołotow)
 Joazaf (Horłenko)
 Joazaf (Hubeń)
 Joazaf (Kallistow)
 Joazaf (Krokowski)
 Joazaf (Leluchin)
 Joazaf (Owsiannikow)
 Joazaf (Skorodumow)
 Joazaf (Szybajew)
 Joazaf (Udałow)
 Joazaf (Wasyłykiw)
 Joazaf (metropolita Moskwy)
 Joazaf (metropolita kazański)
 Joazaf (Żewachow)
 Joazaf (Żurmanow)
 Joazaf I (patriarcha Moskwy)
 Joazaf II (patriarcha Moskwy)